Katarina ili Katrina može značiti:

 Katarina Kosača-Kotromanić, pretposljednja bosanska kraljica
 Katarina II. Velika, ruska carica
 Katarina Zrinski, hrvatska književnica i supruga Petra Zrinskog
 Sveta Katarina Sijenska
 Sveta Katarina Aleksandrijska
 Uragan Katrina

Vidi još 

 Katarina (ime)